Всеобщие выборы в Гватемале прошли 7 ноября (парламентские и 1-й тур президентских) и 26 декабря 1999 года (2-й тур президентских). На президентских выборах победу одержал Альфонсо Портильо от Гватемальского республиканского фронта. Гватемальский республиканский фронт одержал победу и на парламентских выборах, получив 63 из 113 мест Конгресса.

Явка на выборах составила 53,8% в 1-м туре и 40,4% во 2-м туре.

Медиамагнат Ремижио Анхел Гонзалес дал $2,6 млн и свободное время для предвыборной кампании Альфонсо Портильо, что послужило, по мнению некоторых аналитиков, причиной победы Портильо. После победы Портильо назначил брата жены Гонзалеса Луиса Раббе на пост министра связи, инфраструктуры и ЖКХ, который отвечал за контролем над СМИ. Эти выборы также начали традицию, длившуюся в течение 16 лет, когда кандидат, ставший вторым на выборах, побеждал на следующих и становился президентом

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Литература 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
 Political handbook of the world 1978. New York, 1979.

Гватемала
Выборы в Гватемале
1999 год в Гватемале
Ноябрь 1999 года
Декабрь 1999 года